Milan Babić (političar)
Milan Babić (atletičar)